Gérard I est un nom porté par différents souverains :

Princes, ducs, comtes 

 Gérard I est comte de Paris (752-778)
 Gérard I est comte de Metz (jusqu’en 910)
 Gérard I est comte de Lyon (960-990)
 Gérard I est comte de Juliers (jusqu’en 1029)
 Gérard I de Lorraine ou Gérard d’Alsace, de Chatenoy ou de Flandre est duc de Lorraine (1048-1070)
 Gérard I dit Flaminius (1055/60-1129), est comte de Wassenberg (Gérard III) de 1083 à 1129 et comte de Gueldre de 1096 à 1129.
 Gérard I est comte de Nordgau (1065-1077)
 Gérard I est comte de Vaudémont (1070-1118)
 Gérard I est comte de Gueldre et de Wassemberg (Gérard III) (1096-1129)
 Gérard I, est comte de Looz en 1101.
 Gérard I est duc de Berg et de Juliers (Gérard VII) (1437-1457)
 Gérard I dit le Courageux (1430-1500), est comte d'Oldenbourg et comte de Delmenshorst de 1440 à 1483

Ecclésiastiques 
 Gérard I, évêque de Toul (963-994)
 Gérard I, évêque de Cambrai (1012-1051)
 Gérard I, évêque de Sées (1082-1091)
 Gérard I, abbé de Clairvaux (1170-1175)
 , évêque d'Osnabrück (1190-1216) et archevêque de Hambourg-Brême (1210-1219)

Gerard 01